Vámos Ilona (1896–1945) munkásmozgalmi aktivista
 Vámos Ilona (1929–2009) színésznő